Населението на Германия през 2009 година е 82 314 900 души, което я прави втората по население страна в Европа след Русия. Гъстотата на населението е 228,9 души на км2, естественият прираст е -2,1‰ годишно. Средната продължителност на живота при мъжете е 74 години, а при жените – 80 години.

Численост на населението 

 2010 – 81 757 600

Възрастова структура 

(2007)
 0 – 14 години: 13,9% (мъже 5 894 724/жени 5 590 373)
 15 – 64 години: 66,3% (мъже 27 811 357/жени 26 790 222)
 над 65 години: 19,8% (мъже 6 771 972/жени 9 542 348)
(2009)
 0 – 14 години: 13,7% (мъже 5 768 366/жени 5 470 516)
 15 – 64 години: 66,1% (мъже 27 707 761/жени 26 676 759)
 над 65 години: 20,3% (мъже 7 004 805/жени 9 701 551)

Тотален коефициент на плодовитост (1800–1899) 
Тотален коефициент на плодовитост в периода 1800–1899 г., според оценки на Our World In Data и Gapminder Foundation.

Прираст на населението

Естествен прираст 

Естествен прираст на населението след 1900 г. През 2015 г. коефициентът на плодовитост се покачва на над 1,5 за първи път от 30 години.

Механичен прираст

Етнически състав 

82 210 894 (2007)

 германци – 74 969 842 (91,2%)
 турци – 1 713 551 (2,1%)
 други – 5 527 501 (6,7%)
 италианци – 528 318
 поляци – 384 808

Чужденци в Германия 
Чужденците (foreign nationals) в Германия са лица от друга националност. Те не притежават немско гражданство и могат да са както от страни членки от ЕС, така и извън ЕС. Попадат в категорията на имигрантите.

По данни от 2014 г. най-много са турците с 1 527 118, следвани от поляците и италианците съответно с 674 152 и 574 530. Останалите са както следва: румънци – 355 343, гърци – 328 564, хървати – 263 347, сърби – 252 468, руснаци – 221 413, българи – 183 263, австрийци – 179 772, унгарци – 156 812, испанци – 146 846, нидерландци – 144 741, португалци – 130 882, украинци – 127 942, французи – 123 281, сирийци – 118 196, китайци – 110 284, американци – 108 845, британци – 103 756.

През 2007 г. чужденците в Германия са били общо 7 255 949 души.

От 1 януари 2001 г. новородените на лица, които не са немски граждани, но са живели законно последните 8 години в Германия, получават автоматично немско гражданство.

През 2015 г. в Германия са пристигнали 890 000 души, търсещи защита с бежански статут. За първите 9 месеца на 2016 г. броят им е 213 000, като за същия период 660 000 души са подали молба за бежански статут, а 462 314 молби са разгледани и относно тях са взети решения. За деветте месеца 60 000 души са напуснали страната след като им е отказан бежански статут.

Езици 

Официален език в Германия е немският.

Вероизповедания 

Мнозинството от населението на страната са християни – 64,2% (31,4% – католици, 30,8% – протестанти, 2% – православни), следват: атеисти – 29,6%, мюсюлмани – 4% и други.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници

Външни препратки 

  Актуални данни за настоящо население, раждаемост, смъртност и миграция на населението в Германия според Countrymeters